Заир је био назив данашње Демократске Републике Конго од 1971. до 1997. године.

Заир се такође може односити и на:
 Конго (река), ранији назив Заир
 Заир (провинција), провинција у Анголи
 Заир (новац), некадашња валута у Конгу
 Заир (Волтер), трагедија књижевника Волтера
 Заир (радио-емисија), радио-емисија

Види још 
 Конго (вишезначна одредница)